Sedliště ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
 Sedliště nad Úslavou, Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
 Sedliště u Litomyšle, Gemeinde im Okres Svitavy
 Sedliště u Starých Hradů, Gemeinde im Okres Jičín
 Sedliště ve Slezsku, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek 
 Sedliště, Ortsteil von Čejetice, Okres Strakonice
 Sedliště (Jimramov), Ortsteil von Jimramov, Okres Žďár nad Sázavou 
 Sedliště, Ortsteil von Vyskytná, Okres Pelhřimov

 Nové Sedliště, Ortsteil von Staré Sedliště, Okres Tachov
 Staré Sedliště, Gemeinde im Okres Tachov
 Vysoké Sedliště, Ortsteil von Planá u Mariánských Lázní, Okres Tachov